Limay Mahuida (departement), departement in provincie La Pampa, Argentinië
Limay Mahuida (La Pampa), plaats in gelijknamig departement in provincie La Pampa, Argentinië